Ultraviolet peut désigner :
 ultraviolet, un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde intermédiaire entre celle de la lumière visible et celle des rayons X ;
 Ultraviolet, un film américain de science-fiction de 2006 ;
 Ultraviolet, une série britannique policière et fantastique ;
 Ultraviolet (Light My Way),  chanson du groupe U2 (1991) ;
 Ultraviolet, une série polonaise policière ;
 Ultraviolet, un système de gestion des droits numériques (DRM) proposé par le consortium DECE ;
 Ultra Violet, le nom d'artiste d'Isabelle Collin Dufresne ;
 UltraViolet, collectif féministe fondé en 2012 aux États-Unis.